BHC steht für: 
 Barron Hilton Cup, Segelflugwettbewerb
 Bayer HealthCare, Tochtergesellschaft der Bayer AG
 Bergischer HC, deutscher Handballclub
 Berliner Hockey Club
 British Home Championship, jährliches Fußballturnier, das von 1883 bis 1984 ausgetragen wurde
 Benzol-Heart-Cut, Produkt der Raffination von Erdöl, siehe auch Katalytisches Reforming #Reformat-Fraktionierung
 Benzolhexachlorid, falsche Bezeichnung für Lindan
 Bahnhof Hosena (DS100-Code)

B.H.C. steht für:
 Bachelor of Health Communication, siehe Bachelor
 Beschauzeichen des Gold- und Silberschmiedes Bernhard Heinrich Cortnum

bhc steht für: 
 Biga (Sprache) (ISO-639-3-Code), ost-malayo-polynesische Sprache auf der Insel Misool, Provinz Papua Barat Daya, Westneuguinea, Indonesien

BHC